Амадо Гомез има више значења:

 Амадо Гомез (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Амадо Гомез (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику